Tumbler bezeichnet:
 Tumbler (Trinkglas), kurzes Trinkglas mit dickem Boden
 vor allem in der Schweiz einen Wäschetrockner
 eine Trommel zur mechanischen Behandlung von Fleisch, siehe Tumbeln
 eine Trommel zur Bearbeitung der Oberfläche von Schmucksteinen, siehe Trommelstein
 in Christopher Nolans Batman-Filmen das Batmobil
 The Tumbler, Musikalbum von John Martyn aus dem Jahr 1968

Siehe auch:
 Tumblr, Mikroblogging-Plattform
 Tumble, Begriffsklärung
 Tumbling, Begriffsklärung